Ху́ниор Леона́рдо Море́но Борре́ро (; род. 20 июля 1993, Сан-Кристобаль, Венесуэла) — венесуэльский футболист, полузащитник клуба «Цинциннати» и сборной Венесуэлы.

Отец Хуниора, Карлос Морено — известный аргентинский футболист и тренер. Братья Карлос и Марсело — также профессиональные футболисты.

Клубная карьера 
Морено начал профессиональную карьеру в клубе «Депортиво Лара». 18 ноября 2012 года в матче против «Яракуянос» он дебютировал в венесуэльской Примере. 3 мая 2015 года в матче против «Депортиво Ансоатеги» Хуниор забил свой первый гол за «Депортиво Лара».

Летом 2015 года Морено перешёл в «Сулию». 11 июля в матче против «Эстудиантес де Каракас» он дебютировал за новую команду. 16 августа в поединке против «Туканес де Амасонас» Хуниор забил свой первый гол за «Сулию». В 2016 году он помог клубу занять второе место в чемпионате и завоевать Кубок Венесуэлы.

2 января 2018 года Морено подписал контракт с американским «Ди Си Юнайтед». 3 марта в матче стартового тура сезона 2018 против «Орландо Сити» он дебютировал в MLS. 29 сентября 2021 года в поединке против «Миннесоты Юнайтед» Леонардо забил свой первый гол в MLS. По окончании сезона 2021 срок контракта Морено с «Ди Си Юнайтед» истёк, но клуб сохранил за собой права на игрока в лиге.

25 февраля 2022 года «Цинциннати» приобрёл Морено у «Ди Си Юнайтед» за $250 тыс. в общих распределительных средствах с возможной доплатой ещё $175 тыс. в зависимости от достижения им определённых показателей. Игрок подписал с клубом контракт на сезон 2022 с опцией продления на сезон 2023. За «Цинциннати» он дебютировал на следующий день в матче стартового тура сезона против «Остина».

Международная карьера 
4 июня 2017 года в товарищеском матче против сборной США Морено дебютировал за сборную Венесуэлы. 9 июня в поединке против сборной Эквадора Хуниор забил свой первый гол за национальную команду.

В 2019 году Морено принял участие в Кубке Америке в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Перу, Бразилии, Боливии и Аргентины.

В 2021 году Морено во второй раз принял участие в Кубке Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии, Колумбии, Перу и Эквадора.

Голы за сборную Венесуэлы

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Депортиво Лара»
Игроки ФК «Сулия»
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Цинциннати»